Ге́рлах () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Герлах, Вальтер (1889—1979) — немецкий физик.
 Герлах, Гельмут фон (1866—1935) — немецкий публицист и политик.
 Герлах, Генрих фон (1792—1863) — берлинский полицайпрезидент, дед Гельмута фон Герлаха.
  (1906—1988) — немецкий военный моряк, командующий флотом Бундесмарине (1963—1966).
 Герлах, Дэйв (1940—2020) — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Герлах, Йозеф (1820—1896) — немецкий гистолог и анатом.
 Герлах, Карл Людвиг (1832—1893) — датский композитор и певец.
 Герлах, Кристиан (род. 1963) — немецкий историк, специалист по истории Холокоста и Плана голода.
 Герлах, Людвиг Фридрих Леопольд (1790—1861) — прусский генерал и политик консервативного толка, брат Эрнста Людвига Герлаха.
 Герлах, Манфред (1928—2011) — немецкий политик, председатель Либерально-демократической партии Германии.
 Герлах, Эрнст (род. 1947) — восточногерманский гандболист, олимпийский чемпион 1980 года.
 Герлах, Эрнст Людвиг (1795—1877) — немецкий политик и публицист, брат Людвига Фридриха Леопольда Герлаха.
 Герлах, Этьен Константин (1785—1871) — бельгийский государственный деятель.